Pesjak ist der Familienname folgender Personen:

 Luiza Pesjak (1828–1898), österreichische Schriftstellerin
 Mihael Pessiak (1776–1842), österreichischer Kaufmann

Siehe auch:

 Pessiak